AUX — código aeroportuário IATA do Aeroporto de Araguaína, no Tocantins
 aux — código ISO 639 da língua Aurá

AUX